Сарбур:
 Сарбур — город во Франции, в регионе Лотарингия.
 Сарбур — кантон во Франции.
 Сарбур — округ (фр. Arrondissement) во Франции.